High Definition (englisch „hohe Auflösung“, meist abgekürzt mit HD) steht für:

 High Definition Audio Interface (HDA), eine Spezifikation für Audio-Chips
 High Definition Multimedia Interface (HDMI), eine Schnittstelle für die digitale Bild- und Ton-Übertragung
 High Definition Radio, ein digitales Radiosystem, siehe HD Radio
 High Definition Television (HDTV), ein Rundfunk-Datenformat
 High Definition Video (HDV), Oberbegriff für hochauflösende digitale Videoformate